Таранін — слов'янське прізвище. Має жіночу форму Тараніна.

Відомі носії 
 Таранін Віктор Іванович (. 1957) — російський підприємець, державний та політичний діяч. Депутат Державної Думи РФ V та VI скликань.
 Таранін Віталій Олександрович — майстер-сержант окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Таранін Віталій Олександрович - російський військовослужбовець ЗС РФ, який в 2014-2017 роках проходив службу у складі російського окупаційного угруповання військ на Донбасі, російський військовий злочинець. Занесений до бази «Миротворець».
 Таранін Володимир Михайлович (. 1942) — радянський військовослужбовець, генерал-майор авіації, заслужений військовий спеціаліст.
 Таранін Володимир Степанович ( 1961) — український спортсмен, голова технічного комітету в Федерація Таеквон-До ІТФ України, Майстер-інструктор міжнародного класу, суддя міжнародної категорії А.

 Тараніна Алла Вікторівна — солдат окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Національної гвардії України, учасниця російсько-української війни, що загинула в ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Троїцька-Тараніна Вікторія Миколаївна (. 1969) — радянська та російська шорт-трекістка, бронзова призерка зимових Олімпійських ігор 1992 року, заслужений майстер спорту Росії.

Примітки